Refugee (Tom Petty), nummer van Tom Petty
Refugee (band), Brits/Zwitserse rockband
Refugee (album), enige album van die band